Desa Mantren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mantren (administrativ by i Indonesien, lat -8,23, long 111,20), Jawa Timur, 
 Desa Mantren (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 111,01), Jawa Timur, 
 Desa Mantren (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 111,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar